Pleusymtes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Barnard 1969. Pleusymtes ingår i familjen Pleustidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Pleusymtes